Мамбре Верцанох (ок. 400—460, ) — армянский писатель, переводчик и богослов V века, один из отцов Армянской Апостольской Церкви. 

Биографические сведения очень скудны. Был учеником Месропа Маштоца и Саака Партева, обучение прошёл в Александрии. Некоторое время жил в Византии. Был представителем грекофильской школы Армении. Согласно исторической традиции считается младшим братом Мовсеса Хоренаци, хотя ни ранние авторы, ни авторские работы Мамбре не подтверждают этого. Поздние армянские авторы называют его "великим философом". Несмотря на то, что он считается важным автором V века, сохранились только несколько его сочинений (гомилий) 
 «О воскрешении Лазаря» () — Венеция (1833) стр. 35—75, Венеция (1894) стр. 9—58
 «О входе Господнем в Иерусалим» (, дословно «О великом дне прибытия Господа нашего Исуса Христа в Иерусалим») — Венеция (1833) стр. 76—87, Венеция (1894) стр. 59—72
 «О путешествии Спасителя в Иерусалим» () — Венеция (1833) стр. 88—93, Венеция (1894) стр. 73—79. Иногда считается частью гомилии «О входе Господнем в Иерусалим».
 «О Рождении Спасителя» () — библиотека Эчмиадзина, рукопись № 1756.
Ему приписывают и небольшой труд «Датумн кердацац», вероятно часть утерянного труда по грамматике. Является также автором утерянного исторического труда, которым пользовался Товма Арцруни.

издания сочинений

Примечания

Ссылки 
 Арменика: Создание армянского алфавита и перевод Библии

Армянская апостольская церковь
Богословы Армении
Грамматики средневековой Армении
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Родившиеся в 400 году
Умершие в 460 году